Lagarta — fase do desenvolvimento de certos seres vivos
Lagarta (mecânica) — esteira que se acopla às rodas de certos veículos com a finalidade de aumentar a aderência e tração
Propulsão magnetoidrodinâmica